

Događaji
 Šešonk II., iz XXII. dinastije, nasljeđuje na egipatskom prijestolju faraona Osorkona II.

Rođenja

Smrti